Schüssel steht für:
 Schüssel, Küchenbehälter
 Parabolantenne
 Nachtschüssel, Nachttopf

Schüssel ist der Familienname von:
 Wolfgang Schüssel (* 1945), österreichischer Politiker

Weiteres:
 Schüssel-Moräne, Moräne im Königin-Maud-Land, Antarktika
 In der Schüssel, Tal im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Zementmergelschüssel, Geländeeintiefung infolge von Verwitterung